Конституцио́нная, парла́ментская или демократи́ческая монархия — монархия, при которой власть монарха ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает верховными полномочиями.

Правовые ограничения на власть монарха могут быть закреплены в высших законах государства либо в прецедентных решениях, вынесенных его верховными судебными инстанциями.

Конституционная (парла́ментская, демократи́ческая) монархия может быть формой правления, в которой монарх действует как беспартийный политический глава государства в соответствии с конституцией, будь то писаной или неписаной. Хотя большинство монархов могут обладать формальной властью, а правительство действует от имени монарха, монарх больше лично не устанавливает государственную политику или не выбирает главу правительства. Политолог Вернон Богданор определил конституционного монарха как «суверена, который царствует, но не правит».

В дополнение к качеству видимого символа национального единства конституционный монарх может обладать формальными полномочиями, такими как роспуск парламента или предоставление королевской санкции на принятие законодательства. Однако осуществление таких полномочий может в значительной степени осуществляться в строгом соответствии с письменными конституционными принципами или неписаными конституционными конвенциями, а не с какими-либо личными политическими предпочтениями, навязанными сувереном. При этом многие конституционные монархи по-прежнему сохраняют значительную власть или политическое влияние, например, через определённые резервные полномочия, которые также могут играть важную политическую роль. Две конституционные монархии — Малайзия и Камбоджа — являются выборными монархиями, в которых правителя периодически выбирает небольшая коллегия выборщиков.

Сильно ограниченные конституционные монархии писатели Герберт Джордж Уэллс и Гленн Патмор называли коронованными республиками.

Виды конституционных монархий

Дуалистическая монархия 
Концепция полуконституционного (дуалисти́ческого) монарха определяет конституционные монархии, в которых монарх сохраняет существенный статус, схожий с президентом в президентской республике. В отличие от конституционных монархий, в которых монарх играет в основном церемониальную роль, также могут называться «парламентскими монархиями», чтобы отличать их от полуконституционных монархий.

В дуалистической монархии юридическим способом ограничения власти монарха является конституция, в которой проводится разграничение власти парламента, монарха и министерств, посредством обязанности монарха исполнять решения парламента. При этом министры ответственны только перед самим монархом, и им же назначаются или смещаются, а его указания обязательны к исполнению так же, как и одобренные парламентом законы. В таких государствах обязанность монарха подчиняться парламенту в законодательной сфере обеспечивается правом парламента вотировать бюджет.

Дуалистические монархии:

Парламентская монархия 
В парла́ментской монархии правительство образуется большинством в парламенте и ответственно перед ним (см. Парламентаризм). Несмотря на то, что назначение номинированных парламентом министров формально выполняется монархом, снятие министров с должности может инициироваться парламентскими вотумами недоверия. В государствах данного типа у монарха осталось очень мало реальной власти, и он играет преимущественно представительскую или церемониальную роль. Никакое его желание, даже такое частное, как относительно помилования преступника, фактически не может быть исполнено, если оно вызывает недовольство парламента. Иногда парламенты даже ограничивают свободу монархов в их частных делах. Вместе с тем, было бы неправильно сказать, что в таких государствах активная роль монарха сведена к нулю. Юридически за монархом часто сохраняют функции, важные в области иностранной политики, а также в моменты кризисов и острых конфликтов между парламентскими партиями: окончательное утверждение законов, назначение и смещение чиновников, объявление войны, заключение мира, — однако он может выполнять всё это лишь в согласии с волей народа, выражаемой парламентом. Монарх «царствует, но не управляет или не правит»; он представляет своё государство, является его символом.

Парламентские монархии:

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
  — excerpted from 
 
 
 
  — originally published as Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Philosophie des Rechts.
 
  — England and the Netherlands in the 17th and 18th centuries were parliamentary democracies.

Ссылки 
 Медушевский А. Н. Конституционная монархия в России  // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 30-46.

Монархия